Premier League 2012-13 var den 21. sæson af Premier League siden oprettelsen i 1992. Turneringen indledtes den 18. august 2012 og afsluttedes den 19. maj 2013. Kampprogramet blev offentliggjordt den 18. juni 2012. Manchester City var de forsvarende mestre. Reading, Southampton og West Ham United var de tre oprykkere.
 
Ligaens tre bedst placerede hold kvalificerer sig direkte til gruppespillet af UEFA Champions League 2013-14, mens det fjerdebedst placerede hold skal gennem to play-off kampe for at kvalificerer sig. Det femtebedst placerede hold kvalificerer sig til play-off-runden af UEFA Europa League 2013-14 og de tre dårligst placerede hold rykkede ned i The Championship.

Tabel 

1Swansea City kvalificerede sig til UEFA Europa League 2013-14 tredje kvalifikationsrunde ved at vinde Football League Cup 2012-13.

2Wigan Athletic kvalificerede sig til UEFA Europa League gruppespil ved at vinde FA Cup 2012–13.

Resultater

Statistik

Målscorer 
Pr. 19. maj, 2013

Assister 
Opdateret pr. 17. februar, 2013

Kilder 

2012-13
Fodboldsæson 2012-13